Девятково — название населённых пунктов:

Россия 
 Девятково — упразднённая деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Девятково — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.